Санта-Мария-дель-Арройо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 11,13 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы